Тракт:
 Тракт () — улучшенная грунтовая дорога, большая наезженная дорога, большак.
 Тракт () — песнопение в католической мессе, заменяющее аллилуйю в дни покаяния и траура.
 Тракт — посёлок в Княжпогостском районе Республики Коми, Россия.
 Тракт — сельское поселение в Княжпогостском районе Республики Коми, Россия.
 Тракт — село в Гайворонском районе Кировоградской области Украины.
 Желудочно-кишечный тракт (пищеварительный тракт) — система органов многоклеточных животных, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и выведения из организма непереваренных остатков.
 Голосовой тракт (речевой тракт) — это полость в организме возле источника звука, в которой фильтруются звуки.
 Слой трактов — элемент организации телекоммуникаций.